Keeffe ist der Familienname folgender Personen:

 Barrie Keeffe (1945–2019), britischer Schriftsteller, Drehbuch- und Hörspielautor
 Charlotte Keeffe (* ≈1993), britische Jazz- und Improvisationsmusikerin

 Siehe auch
 O’Keeffe